Fitzsimmons kan avse

Personer
 Bob Fitzsimmons (1863–1917), brittisk professionell boxare
 Edward Fitzsimmons Dunne (1853–1937), amerikansk politiker, demokrat, borgmästare i Chicago och guvernör i Illinois
 Randy Fitzsimmons, pseudonym grundare och låtskrivare för rockbandet The Hives
 Thomas Fitzsimons (1741–1811), amerikansk politiker
 William Fitzsimmons (född 1978), amerikansk singer/songwriter

Annaat
 4985 Fitzsimmons, asteroid

Geografi

 Fitzsimmons Creek
 Fitzsimmons Nunataks
 Fitzsimmons Range

 Mount Fitzsimmons

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor